Desa Pesaren kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pesaren (administrativ by i Indonesien, lat -7,13, long 110,02), Jawa Tengah, 
 Desa Pesaren (administrativ by i Indonesien, lat -6,96, long 109,71), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar